Ниже представлен список главных тренеров национальной сборной России по футболу, их статистика и достижения в сборной. Действующим тренером сборной с 26 июля 2021 года является Валерий Карпин.

Российский футбольный союз был сформирован 2 февраля 1992 года. Первый международный матч сборная России провела 16 августа 1992 года против Мексики под руководством Павла Садырина. За всю историю у сборной России было 14 главных тренеров, среди которых три иностранных специалиста. Также один раз командой руководил исполняющий обязанности главного тренера.

Самыми успешными тренерами являются нидерландец Гус Хиддинк, при котором сборная выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года; и Станислав Черчесов, при котором сборная сыграла в 1/4 финала ЧМ-2018. Наибольшее количество матчей (60) Россия провела при тренере Олеге Романцеве, который возглавлял сборную дважды — в 1994—1996 и в 1998—2002 годах; он также занимает первое место по количеству побед — 36.

Список тренеров 
Условные обозначения:
 ЧМ — чемпионат мира
 ЧЕ — чемпионат Европы
 КК — Кубок конфедераций

Статистика

По турнирам

По продолжительности пребывания на посту главного тренера 
Рекордсменом по продолжительности пребывания на посту главного тренера сборной России является Олег Романцев. Суммарно, если учитывать оба периода его работы, он занимал эту должность 2002 дня. Ниже приведена таблица с указанием продолжительностей работы только главных тренеров сборной, в порядке её уменьшения.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Тренеры сборной России на сайте rusteam.permian.ru
 Тренеры сборной России на сайте eu-football.info

Сборная России по футболу
Р
Списки футбольных тренеров России